Burzen bezeichnet: 
 Burzen, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen in Polen; siehe: Borucino (Okonek)
 Burzen, Fluss in Siebenbürgen in Rumänien; siehe: Bârsa